Padovan ist der Familienname folgender Personen:

 Arigo Padovan (* 1927), italienischer Radrennfahrer
 Ivo Padovan (1922–2010), kroatischer Molekularbiologe
 Marta Padován (* ?), spanische Schauspielerin